Oświęcimski steht für: 

 Powiat Oświęcimski, Kreis in der Wojewodschaft Kleinpolen, Polen 

Oświęcimski ist der Familienname folgender Personen: 

 Konstanty Oświęcimski (* 1964), polnischer Politiker (Bürgerplattform)